Список победителей турниров Большого шлема в мужском парном разряде

Открытая эра

До открытой эры 

Списки теннисистов
Победители турниров Большого шлема (теннис)
Чемпионаты по теннису среди мужчин